Miejscowości w Polsce:
 Smarchowice Małe
 Smarchowice Wielkie
 Smarchowice Śląskie